Юэ Лин (, род. 15 октября 1968) — тайваньская актриса.

Биография

Фильмография

Ссылки 
 
 Страница актрисы в Байдупедии 

Актрисы Тайваня